Ботевград може да се отнася за:

 Ботевград – град в България
 Община Ботевград – община в България
 Ботевградска котловина – котловина в България
 Ботевградски говор – говор в България
 Ботевградски проход – проход в България
 Ботевградско шосе – булевард в София